Александр Валерьевич Лашин (; род. , ) — украинский спортсмен, тяжелоатлет и стронгмен.

В детстве недолгое время занимался футболом, затем боксом, затем тяжёлой атлетикой; в 14 лет выиграл первенство города. Окончил , затем , а также .

Дебютировал в соревнованиях стронгменов в 2008 году, завоевав титул . В том же году занял третье место на , подняв 195 кг и уступив только Жидрунасу Савицкасу (200 кг) и Михаилу Кокляеву (195 кг при меньшем собственном весе). С 2009 года капитан сборной силачей Украины. Выигрывал турнир силачей Украины в 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2015 гг., в 2011—2013 гг. несколько раз занимал призовые места на этапах кубка мира .

В 2021 году в составе группы из восьми стронгменов принял участие в шоу в честь 30-летия независимости Украины, сдвинув самый большой в мире самолёт Ан-225 «Мрия» на 4,30 метров за 1 минуту 13 секунд. В том же году вместе с  протянул поезд метро весом 238 тонн на 19,55 метров за 1 минуту 53 секунды.

В 2017 году удостоен звания почётного гражданина Мариуполя. В том же году сообщалось о том, что Лашин должен возглавить в Мариуполе отделение Радикальной партии. В 2020 году был избран депутатом Мариупольского городского совета.

Примечания 

Стронгмены
Депутаты Мариупольского городского совета